Гнилка — топоним и гидроним в России:

 Гнилка — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Гнилка — приток Поломети в Демянском районе Новгородской области.
 Гнилка — приток Броварки в Бориспольском районе Киевской области.